Por dom de línguas (ou mesmo línguas estranhas), pode estar à procura de:

 Falar em línguas - interpretação teológica tradicional para os fatos narrados em Atos dos Apóstolos; não admite a repetição dos fatos do Pentecostes.
 Glossolalia religiosa - interpretação teológica moderna sobre os mesmos fatos, onde a admissão de que os fenômenos de Pentecostes se reproduzem nos tempos atuais gerou os movimentos pentecostais e de renovação.
 Glossolalia - conceito psiquiátrico e linguístico para diversos fenômenos/fatos de fala incompreensível.
 Xenoglossia - conceito psiquiátrico e fenômeno reconhecido por alguns, onde o indivíduo fala idioma que desconhece.

 Quadro comparativo
Nota: Para maior clareza enciclopédica, dividiu-se os diferentes conceitos, da seguinte forma:

Desambiguação
Desambiguações de religião